L'édition 2017 du tournoi de tennis de Cabo San Lucas se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Sam Querrey remporte l'épreuve en simple, Juan Sebastián Cabal et Treat Conrad Huey celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien James Duckworth, du Dominicain Víctor Estrella Burgos, du Russe Karen Khachanov et du Slovène Blaž Kavčič. Ils sont respectivement remplacés par Jason Jung, Vincent Millot, Dennis Novikov et Brydan Klein.

Pendant le tournoi 
Akira Santillan (), qui jouait pour les couleurs du Japon entre 2015 et 2017, revient jouer pour celles de l'Australie, après avoir déjà fait partie de la fédération océanienne entre 2010 et 2015.

Le jeune espoir français Quentin Halys (), âgé de seulement 20 ans, fait sensation dès son entrée en lice en écartant son premier joueur du top 50, de 18 ans son aîné, le Croate Ivo Karlović, , en 2 sets (7-6, 7-6).

Lauréats 
Sam Querrey remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Thanasi Kokkinakis. Il s'agit de son  de l'année acquis sur le sol mexicain, après Acapulco en février.

En double, Juan Sebastián Cabal et Treat Conrad Huey décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Sergio Galdós et Roberto Maytín. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cabo San Lucas
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Cabo San Lucas
ATP 2017
Sport au Mexique en 2017
Tennis en juillet 2017
Tennis en août 2017